Suresh ist der Familienname folgender Personen:

 Jeevan Suresh (* 1993), indischer Sprinter
 Ramona Suresh (* 1985), deutsche Theaterschauspielerin
 Subra Suresh (* 1956), US-amerikanischer Ingenieur